Existuje nebo existovalo více historických staveb pojmenovaných Biskupský palác:
 Biskupský palác (Katovice): je sídlem katovických biskupů. Jedná se o tzv. nový biskupský palác, byl postaven v roce 1933 v neobarokním slohu, po druhé světové válce byla dokončena kopule.
 Biskupský palác (Mantova): v italštině původně Palazzo Bianchi (Piazza Sordello 14, Mantova, Itálie). V roce 1824 markýz Alessandro Bianchi prodal palác církvi a od té doby je používáno spíše označeni Palazzo Vescovile (Vescovile znamená v italštině episkopální). Je zde sídlo biskupa a kanceláře kurie. V roce 1967 navíc nechal biskup Antonio Poma v suterénu vytvořit historický archív diecéze.
 Biskupský palác (Nitra): Námestie Jána Pavla II. 1013, Nitra, Slovensko je sídlem nitranského biskupa, pro veřejnost je přístupný jednou v roce, na svátek sv. Cyrila a Metoděje.
 Biskupský palác (Paříž): (francouzsky Palais épiscopal de Paris) byl palác v Paříži na ostrově Cité, ve kterém od 6. do 12. století sídlili pařížští biskupové.
 Biskupský palác (Spišská Kapitula): je sídlem spišského biskupa a centrem Spišské diecéze. Nachází se naproti Katedrále svatého Martina (která je zapsána v Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO), okres Levoča, Prešovský kraj, Slovensko.

Související články 
Arcibiskupský palác v Olomouci: dříve Biskupský palác, je sídlem úřadů olomouckého arcibiskupství, sám arcibiskup v něm ale již nebydlí.

Rozcestníky - místopisné jméno